Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2022 проводился с 21 по 27 февраля 2022 года в городе Дамфрис.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победитель чемпионата получал право как мужская сборная Шотландии выступать на .

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда скипа Росса Патерсона, победившая в финале команду скипа Росса Уайта. Бронзовые медали завоевала команда скипа James Craik.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2022.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят в плей-офф, где играют по усечённой системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал; 1-я команда против 2-й). Третья команда в полуфинале встречается с проигравшим в первом матче. Бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в матч 1-й команды против 2-й этапа плей-офф
  Проходят в полуфинал плей-офф с 3-го места

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 26 февраля, 12:00

Полуфинал. 26 февраля, 19:00

Финал. 27 февраля, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2022

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2022

Спорт в Шотландии в 2022 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Дамфрисе
Февраль 2022 года